Село
 Старокозаче

Інше
 Старокозаче — пункт пропуску на кордоні з Молдовою